Croom ist der Name

 folgender Orte:
 Croom (Maryland) in den Vereinigten Staaten
 Croom (County Limerick) in Irland

 folgender Personen:
 Hardy Bryan Croom (1797–1837), nordamerikanischer Botaniker

 Sonstiges:
 Croom-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika